

Patronyme 

 Albini Lafortune (1893-1950), homme d'Église canadien qui fut évêque de Nicolet de 1938 à 1950 ;
 Ambroise Lafortune (1917-1997), père jésuite canadien ;
 Charles Lafortune (1969-), acteur et animateur québécois ;
 Claude Lafortune (1936-2020), animateur québécois ;
 Hubert Lafortune (1889-19?), gymnaste belge des années 1920 ;
 Roc LaFortune (1956-), acteur et scénariste canadien.